Ладьевидная кость:
Ладьевидная кость (предплюсна)
Ладьевидная кость (запястье)